Ruffiac (Lot-et-Garonne)
 Ruffiac (Morbihan)